Livinus ist der Name folgender Personen:

 Livinus von Gent (* um 580; † 657), Heiliger;  Apostel von Flandern und Brabant

Siehe auch:
 Livinus-Evangeliar